Евролига по пляжному футболу 2016 (EBSL) является ежегодным европейским турниром по пляжному футболу. В соревнованиях участвуют сборные по пляжному футболу, которые играют в течение летних месяцев. Каждый сезон заканчивается Суперфиналом, который определяет победителя турнира.

В этом сезоне, участие примут по двенадцать команд в двух дивизионах, которые на каждом этапе будут противостоять друг другу по круговой системе. Дивизион A состоит из 12 лучших команд европейского рейтинга BSWW. Дивизион B состоит из 14 команд находящихся в нижней части рейтинга и новых команд. Каждый дивизион имеет свои собственные правила и формат конкурса.

Каждая команда Дивизиона A и Дивизиона B сыграет в двух предварительных этапах, для того чтобы заработать очки. Восемь лучших команд Дивизиона A (в том числе победители этапов) будут играть в Суперфинале в Катании, Италия, с 25 по 28 августа. Первые семь команд Дивизиона B (в том числе победители этапов), и последняя команда дивизиона A, сыграют в Промофинале, чтобы попытаться получить место в дивизионе A в следующем году.

Календарь и места проведения

Команды 

Цифры в скобках показывают европейский рейтинг каждой из 33 команд до начала лиги.

Дивизион A 

  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  (5)
  (6)
  (8)
  (9)
  (11)
  (12)
  (13)
  (15)

Дивизион B 

  (7)
  (10)
  (14)
  (16)
  (17)
  (18)
  (19)
  (21)
  (22)
  (23)
  (24)
  (30)
 1 (31)
 1 (нет)

Примечания:
 <div id="1">1. Команда дебютирует в турнире

Этап 1 (Москва, 1-3 июля)

Дивизион A

Группа 1

Группа 2

Дивизион B

Индивидуальные награды 
MVP:  Кирилл Романов
Лучший бомбардир:  Деян Станкович (10 голов)
Лучший вратарь:  Дона

Итоговое количество голов за этап 
152 гола были забиты, в среднем 8,44 гола за матч.

Этап 2 (Санхенхо, 8-10 июля)

Участвующие команды

Дивизион A

См. также 
 Пляжный футбол
 Евролига по пляжному футболу

Примечания

Ссылки 
 Страница турнира на сайте Beach Soccer Russia
 Страница турнира на сайте beachsoccer.ru
 Профайлы этапов турнира на сайте Beach Soccer Worldwide: Москва, Санхенхо, Шиофок, Катания (Суперфинал и Промофинал)

Евролига по пляжному футболу